Cette page regroupe les articles ayant un trait commun avec Al-Azhar :
 la mosquée Al-Azhar, fondée en 970, une des plus anciennes mosquées du  Caire et siège de l'université al-Azhar ;
 la liste des recteurs de la Mosquée al-Azhar, le recteur de la mosquée Al-Azhar étant la plus haute autorité de l'islam en Égypte ;
 l'université al-Azhar, la deuxième plus ancienne université au monde ;
 le parc Al-Azhar, le parc le plus récent de la capitale égyptienne.